Alain Weill peut faire référence à :
 Alain Weill (1946-), spécialiste de l'affiche, expert, critique d'art et collectionneur français ;
 Alain Weill (1961-), homme d'affaires français.